Long Marston (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Long Marston (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire